Восьминіг (Octopus) — рід восьминогів, що налічує понад 100 видів. Ці види широко розповсюджені по всьому світовому океану. Багато видів, які раніше були поміщені в рід восьминіг, тепер віднесені до інших родів родини Octopodidae.

Опис 
Усі види восьминогів мають на руках два ряди присосок, анальні клапани та чорнильний мішечок. Розмір сильно різниться між окремими видами. Деякі тварини досягають довжини понад метр, а найменший вид, Octopus wolfi — всього 10 см. Колірна гамма також сильно різниться.

Види 

 Octopus abaculus
 Octopus aculeatus
 Octopus adamsi
 Octopus aegina
 Octopus alatus
 Octopus alecto
 Octopus alpheus
 Octopus araneoides
 Octopus arborescens
 Octopus areolatus
 Octopus aspilosomatis
 Octopus australis
 Octopus balboai
 Octopus berrima
 Octopus bimaculatus
 Octopus bimaculoides
 Octopus bocki
 Octopus briareus
 Octopus brocki
 Octopus bunurong
 Octopus burryi
 Octopus californicus
 Octopus campbelli
 Octopus carolinensis
 Octopus chierchiae
 Octopus conispadiceus
 Octopus cordiformis
 Octopus cyanea
 Octopus defilippi
 Octopus dierythraeus
 Octopus digueti
 Octopus diminutus
 Octopus exannulatus
 Octopus fangsiao
 Octopus favonius
 Octopus filamentosus
 Octopus filosus
 Octopus fitchi
 Octopus fujitai
 Octopus gardineri
 Octopus globosus
 Octopus graptus
 Octopus guangdongenis
 Octopus hardwickei
 Octopus hattai
 Octopus hongkongensis
 Octopus horridus
 Octopus hubbsorum
 Octopus incella
 Octopus jeraldi
 Octopus joubini
 Octopus kagoshimensis
 Octopus kaurna
 Octopus kermadecensis
 Octopus lechenaultii
 Octopus lobensis
 Octopus longispadiceus
 Octopus luteus
 Octopus macropus
 Octopus magnificus
 Octopus maorum
 Octopus marginatus
 Octopus maya
 Octopus membranaceus
 Octopus mercatoris
 Octopus microphthalmus
 Octopus micropyrsus
 Octopus mimus
 Octopus minor
 Octopus mototi
 Octopus mutilans
 Octopus nanhaiensis
 Octopus nanus
 Octopus niveus
 Octopus nocturnus
 Octopus occidentalis
 Octopus ochotensis
 Octopus oculifer
 Octopus oliveri
 Octopus ornatus
 Octopus oshimai
 Octopus ovulum
 Octopus pallidus
 Octopus parvus
 Octopus penicillifer
 Octopus pentherinus
 Octopus polyzenia
 Octopus prashadi
 Octopus pricei
 Octopus pumilus
 Octopus rapanui
 Octopus robsoni
 Octopus roosevelti
 Octopus rubescens
 Octopus salutii
 Octopus sanctaehelenae
 Octopus sasakii
 Octopus selene
 Octopus spinosus
 Octopus striolatus
 Octopus superciliosus
 Octopus taprobanensis
 Octopus tehuelchus
 Octopus tenebricus
 Octopus tetricus
 Octopus tonganus
 Octopus tsugarensis
 Octopus validus
 Octopus varunae
 Octopus veligero
 Octopus verrucosus
 Octopus vitiensis
 Octopus vulgaris
 Octopus warringa
 Octopus winckworthi
 Octopus wolfi
 Octopus yendoi
 Octopus zonatus

Примітки 

Восьминогові
Роди молюсків